Pretty ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pretty, australischer Sportfotograf
 Donald Pretty (* 1936), kanadischer Ruderer
 Edith Pretty (1883–1942), britische Landbesitzerin und Stifterin
 Walter Pretty (1909–1975), britischer Offizier der Royal Air Force